«Tuba Skinny» — традиционный джаз-бэнд, основанный в Новом Орлеане в 2009 году. Коллектив был вдохновлён ранним джазом и блюзом 1920-х и 1930-х годов. Группа выступала на улицах и сценах по всему миру, включая музыкальные фестивали в Мексике, Швеции, Австралии, Италии, Франции, Швейцарии и Испании.Состав этого коллектива играет на таких инструментах как, корнет, кларнет, саксофон, тромбон, гитара, туба, банджо и стиральная доска.

Offbeat Magazine наградил альбом Owl Call Blues как лучший альбом в жанре традиционного джаза 2014-го года. Эта премия была основана в 1994 году и вручается только музыкантам из Луизианы.

Название группы появилось, когда Тодд Бёрдик, который играл на сузафоне, однажды шёл по улице, и кто-то сказал:«Hey! There goes that skinny tuba boy!»(рус. «Эй! Там идёт этот тощий мальчик с тубой!»). Именно с того момента участники группы решили назвать её «Tuba Skinny». Существует заблуждение, что коллектив был назван в честь игрока на тубе Энтони Лейсена, который был более известен как Tuba Fats. Он был одним из основателей Dirty Dozen Brass Band, одного из самых выдающихся духовых оркестров Нового Орлана. Он умер в 2004 году.

Дискография 
 Some Kind-a-Shake (2019)
 Nigel's Dream (2018)
 Tupelo Pine (2017)
 Blue Chime Stomp (2016)
 Owl Call Blues (2014)
 Pyramid Strut (2014)
 Rag Band (2012)
 Garbage Man (2011)
 Six Feet Down (2010)
 Tuba Skinny (2009)

Музыка коллектива «Tuba Skinny» также появляется во второй серии сериала «Леди-детектив мисс Фрайни Фишер».

Участники 

Хотя состав группы несколько изменился с момента их дебюта в 2009 году, по состоянию на 2018 год он включает в себя следующих музыкантов.

 Shaye Cohn – корнет, пианино, скрипка, аккордеон, банджо и ложки
 Craig Flory – кларнет, саксофон
 Barnabus Jones – тромбон, банджо, скрипка, гитара и вокал
 Todd Burdick – туба
 Gregory Sherman – вокал, гитара и гармоника
 Max Bien-Kahn –  банджо, гитара
 Jason Lawrence – банджо, гитара
 Robin Rapuzzi – стиральная доска, ударная установка
 Erika Lewis – вокал, барабан

Иногда в коллективе учувствуют:
 John Doyle – кларнет
 Ewan Bleach – кларнет

Репертуар 
В основном их репертуар состоит из малоизвестных композиций ранней джазовой эпохи, хотя и включает в себя оригинальный материал, который они сочинили. Их репертуар был задокументирован их почётным архивариусом и содержит более 450 композиций.  Он высоко оценил их выбор достойных мелодий и выделил следующие как заслуживающие особого внимания: New Orleans Bump, You Can Have My Husband, Jackson Stomp, Deep Henderson, Banjoreno, Treasures Untold, Russian Rag, Oriental Strut, Minor Drag, Michigander Blues, In Harlem's Araby, Me and My Chauffeur, A Jazz Battle, Droppin' Shucks, Fourth Street Mess Around и Carpet Alley Breakdown.

Исполнители, чьи композиции они предпочитают включать в свой репертуар: Jelly Roll Morton, Lucille Bogan, Victoria Spivey, Memphis Minnie, Jabbo Smith, Georgia White, Skip James, Merline Johnson, Ma Rainey, Hattie Hart, Blind Blake и Clara Smith. Группы, чьи композиции «Tuba Skinny» интерпретировали в своей манере: The Memphis Jug Band, The Dixieland Jug Blowers и The Mississippi Mud Steppers.

Музыкальный стиль 
Музыка коллектива была положительно оценена критиками за оригинальность и высокую технику исполнения. В одной из рецензий их выступления в 2014 году на Мельбурнском музыкальном фестивале было хорошо отражено качество их музыки.

Примечания

Ссылки 

  Tuba Skinny at Bandcamp

Джазовые коллективы США
Блюзовые группы из США
Музыкальные коллективы из Нового Орлеана